Hugo Lepphaille (n. , General Las Heras, Provincia de Buenos Aires), es un piloto argentino de automovilismo de velocidad actualmente retirado.

Trayectoria 
Compitió, entre otras categorías, en Turismo Nacional con Ford Escort Ghia siendo Campeón de la Clase 2 con dicho vehículo en el año 1996.
Al año siguiente (1997) con la misma marca y hasta mediados del año 2006 compitiendo con Volkswagen Polo y Honda Civic Hatchback siendo Campeón de la categoría mayor del Turismo Nacional Clase 3 en el año 2006, empatando en puntos sobre Esteban Eduardo Tuero Ford Focus 4 Puertas, Turismo Carretera con Chevrolet y TC 2000 con Ford Escort Ghia ex automóvil de Guillermo Javier Ortelli en la temporada 1994 y Omar José Martínez hasta la fecha de Resistencia, Chaco de los dias 2, 3 y 4 de Junio del año 1995, debutando en la competencia de Rosario II del fin de semana de los días 18 al 20 de agosto de 1995 del equipo EG3 Competicion de Tulio Crespi y Oscar Roberto Castellano. 
Con Chevrolet Vectra año 1997 del equipo Chevrolet EG3 Competicion reemplazando a Luis Oscar Minervino para la fecha final del Campeonato en Rafaela III y IV del fin de semana de los días 19 al 21 de diciembre de 1997 en la escuadra de Oscar Roberto Castellano y Tulio Crespi siendo tercer piloto en ambos casos.

Resultados

Turismo Competición 2000

Referencias 

Ficha del piloto en Driver Database

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Chevrolet en Turismo Competición 2000
Pilotos de Turismo Nacional